Bothriechis  — род ядовитых ямкоголовых змей, включает 10 видов.

Описание 
Общая длина представителей этого рода варьирует от 60 до 101 см. Наблюдается половой диморфизм — у одних видов самки крупнее самцов (Bothriechis nigroviridis , Bothriechis schlegelii), у других наоборот (Bothriechis aurifer). Голова небольшая, широкая, глаза округлые, зрачки вертикальные. Клювовидный щиток имеет квадратную форму. Туловище тонкое, хвост длинный, цепкий.

Окраска жёлтая, бурая, красноватая, коричневая, зелёная с тёмными и светлыми пятнами. Брюхо с жёлтыми узорами.

Образ жизни 
Населяют дождевые тропические леса. Всю жизнь проводят на деревьях. Встречаются на высоте до 3000 м над уровнем моря. Активны ночью или в сумерках. Питаются мелкими млекопитающими, ящерицами и мелкими птицами.

Размножение 
Это яйцеживородящие змеи. Самки рожают до 23 детёнышей.

Распространение 
Обитают от южной Мексики до Венесуэлы, Эквадора и северного Перу.

Классификация 
На сентябрь 2018 года в род включают 11 видов:

Примечания

Литература 
 Peters, 1859 : Über die von Hrn. Dr. Hoffmann in Costa Rica gesammelten und an das Königl. Zoologische Museum gesandten Schlangen. Monatsbericht der Königlich-Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, vol. 1859, p. 275-278.
 McDiarmid RW, Campbell JA, Touré TA. 1999. Snake Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference, Volume 1. Washington, District of Columbia: Herpetologists' League. 511 pp. ISBN 1-893777-00-6
 Mehrtens JM. 1987. Living Snakes of the World in Color. New York: Sterling Publishers. 480 pp. ISBN 0-8069-6460-X.
 Campbell JA, Lamar WW. 2004. The Venomous Reptiles of the Western Hemisphere. Ithaca and London: Comstock Publishing Associates. 870 pp. 1500 plates. ISBN 0-8014-4141-2.

Ямкоголовые